Struve est le nom d'une famille d'origine allemande comportant une branche allemande et une branche russe. Elle compte de nombreuses personnalités éminentes, notamment dans les domaines scientifiques, littéraires et politiques.

Astronomie 

La famille Struve compte plusieurs générations d'astronomes :
  (1755–1841) ;
 Friedrich Georg Wilhelm von Struve (1793–1864, en russe Васи́лий Я́ковлевич Стру́ве), astronome germano-balte de l'Empire russe, fils du précédent ;
 Otto Wilhelm von Struve (1819–1905), fils du précédent ;
 Gustav Wilhelm Ludwig Struve (Ludwig Struve; 1858–1920), fils du précédent ;
 Karl Hermann Struve (Hermann Struve, 1870–1944), frère du précédent ;
 Otto Struve (1897–1963), fils de Ludwig ;
 Georg Otto Herman von Struve (Georg Struve; 1886–1933), fils de Hermann ;
 Wilfried Struve (1914–1992), fils de Georg (obtient un doctorat en astronomie, mais devient ingénieur du son).

Plusieurs objets portent le nom Struve en leur hommage :
 Struve 2398, un système d'étoile binaire ;
 Struve, cratère lunaire ;
 (768) Struveana, astéroïde nommé d'après Friedrich Georg Wilhelm von Struve, Otto Wilhem von Struve et Karl Hermann Struve ;
 (2227) Otto Struve, astéroïde nommé d'après Otto Struve ;
 L'Arc géodésique de Struve, un ensemble faisant partie du patrimoine mondial de l'UNESCO ;
 Le télescope Otto-Struve, un télescope de l'observatoire McDonald de  d'ouverture ;
 Le Catalogus novus stellarum duplicium, souvent appelé Struve Double Star Catalog, un catalogue d'étoiles compilé par Friedrich Georg Wilhelm von Struve.

Personnalités allemandes 

 Georg Adam Struve dit le jurisconsulte Struvius (1619–1692) ;
 Burkhard Gotthelf Struve, bibliographe (1671–1738), son fils ;
 Friedrich Adolph August Struve, médecin et pharmacien, inventeur de la première eau minérale artificielle (1781–1840) ;
 Gustav Struve (1805–1870), homme politique badois.

Personnalités russo-françaises 

 Berngard Struve (1827–1889), fils de Friedrich Georg Wilhelm von Struve, gouverneur d'Astrakhan et Perm ;
 Pierre Berngardovitch Struve (1870–1944), économiste, philosophe et éditeur russe, fils du précédent, petit-fils de Friedrich Georg Wilhelm von Struve ;
 Gleb Petrovitch Struve (1898–1985), fils du précédent, poète, critique littéraire, traducteur ;
 Alekseï Petrovitch Struve (+ 1976), fondateur d'une importante librairie russe à Paris; frère du précédent; père de Nikita Alekseïevitch Struve;
 Pierre Alekseïevitch Struve (1925–1968), petit-fils de P. B. Struve, médecin, puis, à partir de 1964, prêtre orthodoxe, créateur de l'émission "Orthodoxie" à la télévision française ;
  (1931–2016), petit-fils de P. B. Struve, professeur à la faculté des lettres de Paris-Nanterre, éditeur de YMCA–press à Paris, traducteur de poésie russe, éditeur de Soljenitsyne.

Personnalité suisse 
 Henri Struve (1751–1826), chimiste et minéralogiste, professeur à l'Académie de Lausanne.

Homonymie de patronyme